

Cinema 
 Heredity – film del 1912 diretto da D.W. Griffith
 Heredity – film del 1915 diretto da William Humphrey
 Heredity – film del 1918 diretto da William P.S. Earle
 Heredity – film del 2010 diretto da Kevin Newton

Letteratura 
Ereditarietà (Heredity) –  racconto di Isaac Asimov del 1941